En Pologne, Żelichów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Żelichów, un village.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Żelichów, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Żelichów, un village.